P27 peut faire référence à :
 Maladies respiratoires chroniques pendant la période périnatale, d’après la Classification internationale des maladies ;
 P27, une protéine humaine.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres